Ourém ist der Name folgender Orte:

 Ourém (Portugal), eine Stadt in Portugal
 Ourém (Pará), eine Gemeinde im brasilianischen Bundesstaat Pará
 Nova Ourém in Osttimor, der alte Name von Atsabe